Раменское:

Красноярский край 
 Раменское — деревня в Пировском районе

Тверская область 
 Раменское — деревня в Ржевском районе

Московская область 
 Раменское — город в Московской области, административный центр Раменского района;
 Раменское — железнодорожная станция в Раменском районе;
 Раменское — аэропорт в Раменском районе;
 Посёлок совхоза «Раменское» — посёлок в Раменском районе;
 Посёлок санатория «Раменское» — посёлок в Раменском районе;

См. также 
 
 Раменский
 Городское поселение Раменское
 Раменское сельское поселение
 Раменье